Historisierung steht:

 in der Geschichtswissenschaft:
 für den Prozess des Veränderns von Politik in Geschichte, siehe Historisierung
 in der Informatik:
 für den Vorgang der Zusammenstellung der früheren Versionen eines Datenbestands, siehe temporale Datenhaltung